Plaats in Indonesië
 Maduretno (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Maduretno (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Maduretno (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java